

Cinema
Oh, Boy! – film del 1919 diretto da Albert Capellani
Oh Boy – film del 1927 diretto da Harry McCoy
Oh Boy! – film del 1938 diretto da Albert de Courville
Oh Boy! – film del 1991 diretto da Orlow Seunke
Oh Boy - Un caffè a Berlino (Oh Boy) – film del 2012 diretto da Jan Ole Gerster

Musica
Oh Boy! – album dei Brotherhood of Man del 1977
Oh Boy – album di Don Cisco del 2000
Oh Boy – album di Peps Persson del 1992
Oh Boy, Oh Boy, Oh Boy! – canzone di Lasse Dahlquist del 1946
Oh, Boy! – singolo di Sonny West degli anni Cinquanta
Oh Boy – singolo di Peps Persson del 1992
Oh Boy – singolo di Cam'ron featuring Juelz Santana del 2002
Oh Boy – singolo di Miss Li del 2006
Oh Boy – singolo di Duffy del 2008
Oh Boy (The Mood I'm In) – canzone di Tony Romeo del 1975
Oh, Boy! – musical del 1917 con musica di Jerome Kern e testi di Guy Bolton e P. G. Wodehouse
Oh Boy Records – etichetta discografica statunitense

Altro
Oh Boy! – programma televisivo britannico degli anni Cinquanta
Oh, Boy! – romanzo di Marie-Aude Murail del 2000

Pagine correlate
Ooh Boy